Вальслебен () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Східний Прігніц-Руппін. Складова частина об'єднання громад Темніц.

Площа — 31,78 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Громади Бранденбургу